Росоша — название населённых пунктов на Украине:

 Росоша — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Росоша — село в Тепликском районе Винницкой области.